Den syvende generation (generation VII) af Pokémon-franchisen introducerede 86 fiktive arter i de japanske Nintendo 3DS-spil Pokémon Sun og Moon fra 2016 og Pokémon Ultra Sun og Ultra Moon fra 2017. Yderligere to arter blev introduceret i en opdatering til mobilspillet Pokémon Go og Pokémon: Let's Go, Pikachu! og Let's Go, Eevee! fra 2018, hvorved det endelige antal var 88. Nogle Pokémon fra denne generation var tidligere blevet introduceret i TV-serien, inden spillene var udkommet.

Siden Pokémon X og Y er alle de nye Pokémon blevet skabt af et hold på cirka 20 designere anført af Ken Sugimori og Hironobu Yoshida.

Den følgende liste beskriver de 88 Pokémon fra generation VIII i samme rækkefølge som spillets National Pokédex. Pokémon nummer 722, Rowlet, til nummer 802, Marshadow, blev introduceret i Sun og Moon i 2016, mens at nummer 803, Poipole, og nummer 804, Zeraora, blev introduceret i Ultra Sun og Ultra Moon. To mytiske Pokémon, Meltan og Melmetal, debuterede i Pokémon Go i 2018. Efter at man har overført en Pokémon til enten Let's Go, Pikachu! eller Let's Go, Eevee!, får man en boks i Pokémon Go, som spawner adskillige Meltan, som så kan overføres til Let's Go spillene. Alternative former, som ændrer Pokémonernes type, og regionale former er inkluderet.

Liste over Pokémon

Alolan-former
Adskillige "Alolan-former" af generation I-Pokémon blev introduceret i Pokémon Sun og Moon.

Pokémon
Figurer fra Pokémon